Stekelvridvingar (Stylopidae) är en familj av insekter. Stekelvridvingar ingår i ordningen vridvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stylopidae 80 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vridvingar